John Gibbon (1827–1896) – amerykański generał
 John Heysham Gibbon (1903–1973) – amerykański chirurg